Іванов Святослав Павлович (1918—1984) — український кінознавець.
 Іванов Светослав Ніколов — болгарський дипломат.